Akronim CRO oznaczać może:
 Cro (raper) – niemiecki raper, piosenkarz, producent muzyczny i projektant. 
 Chief risk officer (CRO) – najwyższe stanowisko zarządcze działu ryzyka w przedsiębiorstwie.
 Conversion rate optimization (CRO) – zwiększenie procentowej ilości odwiedzających stronę, którzy podejmują jakąś akcje (np. zakup w sklepie internetowym).
 Centralny Rejestr Operatorów (CRO) – obowiązkowy rejestr większych urządzeń, które mogą wpływać na efekt cieplarniany.